De kunst van het oorlogvoeren, een standaardwerk van de Chinese generaal Sunzi
The Art of War (1997), een muziekalbum van de Amerikaanse rapgroep Bone Thugs-n-Harmony uit 1997
The Art of War (2008), een muziekalbum van de Zweedse metalband Sabaton uit 2008
The Art of War (film), een actiefilm uit 2000